Snövit kan syfta på:

 Snövit – en saga och dess huvudperson
 Snövit och de sju dvärgarna – en tecknad Disneyfilm
 Snövit och Rosenröd – en huvudperson i en annan saga
 Snövit (2001) – en amerikansk film från 2001, originaltitel Snow White: The Fairest of Them All
 Snövit (äpple) – en äppelsort
 Snøhvit – ett naturgasfält i Norska havet